Garderobe (ruimte), een ruimte in bijvoorbeeld een schouwburg om een jas of andere kleding tijdelijk af te geven
 een kleerkast, ook garderobe genoemd
 een kleedkamer in bijvoorbeeld een schouwburg